Благонамеренный — многозначный термин, может означать:

 «Благонамеренный» — российский журнал, издававшийся в 1818—1826 годах.
 «Благонамеренный» — парусный шлюп Балтийского флота России.
 «Благонамеренные речи» — очерк М. Е. Салтыкова-Щедрина.